M. Bison, conocido en Japón como  es el principal antagonista en la mayoría de videojuegos de la saga de Street Fighter y uno de los más conocidos de los videojuegos en general.

Perfil (videojuego) 
Se desconocen datos específicos de Bison, aunque se sabe que es el creador de la organización criminal Shadaloo. Aunque su organización se encuentra ubicada en Tailandia, durante mucho tiempo se pensó que Bison tenía nacionalidad tailandesa, pero nunca hubo confirmación por parte de Capcom. En Street Fighter IV se volvió a ocultar su nacionalidad. Sin embargo, se dice que cayó ante Guile y Charlie (Nash), llevándose consigo a este último.

M.Bison es el líder de una organización llamada Shadaloo, es una organización criminal-terrorista en la que consiste en traficar armas y drogas en el mundo. Sin embargo, el objetivo real de Bison es incrementar su potencial dentro de Shadaloo. Bison decide recorrer el mundo buscando a luchadores poderosos para formar un ejército imparable. Sagat fue el primer luchador que decide servirlo a él a cambio de saciar su venganza contra Ryu ya que este lo humilló en el primer torneo Street Fighter luego se uniría Vega y finalmente Balrog.

Street Fighter II 
Afortunadamente para él, su alma llegó al cuerpo de Rose, poseyéndola y así esperar a que lo que quedaba de Shadaloo creara un nuevo cuerpo para él. Una vez conseguido su nuevo cuerpo, creó el torneo Street Fighter II, donde cayó a manos de Akuma con su super técnica especial el Shun Goku Satsu.

Street Fighter IV 
Cabe mencionar que a pesar de haber sido derrotado M. Bison vuelve a aparecer en el juego Street Fighter IV. En este juego, Bison obtiene un nuevo cuerpo (de constitución y rostro prácticamente iguales a los vistos en Street Fighter II) y busca la resurrección de Shadaloo. Es el creador de una raza de luchadores clónicos. Uno de estos clones es Seth quien se rebela contra él creando la organización criminal SIN la cual se rivaliza con la Shadaloo. Seth logra matar a Bison, pero este revive obteniendo otro cuerpo nuevo y logra vengarse de su creación.

Street Fighter V 
En esta entrega M. Bison luce más viejo pero conserva sus poderes oscuros. En este juego se recapitulan los hechos de la batalla de M. Bison contra Charlie, en la que el tirano aparentemente lo asesina. Con un renovado Shadaloo integrado por M. Bison, F.A.N.G., Vega y Balrog; el tirano busca conquistar el mundo mediante un siniestro plan, usando una misteriosa arma que proviene de la energía oscura Psycho para destruir ciudades enteras.

Crossovers 
En el crossover con Marvel (cuya historia no es canónica), se descubre que M. Bison no mató a Charlie, sino que este sobrevivió y Bison experimentó con él, convirtiéndolo en el agente Shadow. En esta historia, M. Bison tiene como objetivo principal a Chun-Li, desea vengarse de ella por la derrota que le infligió y capturarla como lo hiciera antes con Ryu y el mismo Charlie, pero sus planes fracasan debido a la fuerza de Chun-Li (que le vuelve a vencer en Marvel Super Heroes vs. Street Fighter) y a que Charlie se rebela contra él ayudando a la detective desde el anonimato (Marvel vs Capcom). Aunque ninguna de las historias de estos juegos son canónicas ni alteran la trama de Street Fighter (en otras palabras, nunca sucedieron).Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes Marvel vs. Capcom 3: Fate of Two Worlds

Street Fighter: La Última Batalla 
En la película Street Fighter: La Última Batalla, el malvado M. Bison fue interpretado por el fallecido actor puertorriqueño Raúl Juliá. Este fue su último papel, ya que murió de cáncer en ese mismo año al acabar el rodaje de la película. 

En ésta, M. Bison ha secuestrado a 63 trabajadores de las Naciones Aliadas, cuyas cabezas ha puesto un precio: la absurda cantidad de 20 mil millones de dólares. De no recibir el dinero del rescate en menos de 3 días, ejecutará a los rehenes. Las habilidades de combate de M. Bison en la película son totalmente diferentes al del videojuego original, aunque algunos sean ligeramente similares.

Para empezar, mientras que en el videojuego Bison utiliza poderes telekinéticos (Psycho Power, como se llama en el juego), en la película utiliza lo que él mismo llama "electromagnetismo superconductor", con el cual puede disparar rayos eléctricos por las manos y volar por los aires.
 
Bison obtiene estos poderes tras morir al ser derrotado por Guile de una patada y posteriormente reanimado por un sistema de reanimación automática que se activó al no detectar el pulso de Bison. Después de ser reanimado, el sistema de emergencia implantado en Bison le da los poderes electromagnéticos. Los seguidores del videojuego quedaron decepcionados con la recreación de M. Bison en esta película.

Street Fighter: La Leyenda de Chun-Li 
En octubre del 2006 por el vigésimo aniversario de Street Fighter (y acompañando al lanzamiento de Street Fighter IV) se estrenó una segunda película basada en el videojuego, Street Fighter: The Legend of Chun-Li, estrenada el 27 de febrero de 2009.

En este film Bison es interpretado por el actor estadounidense Neal McDonough. 

Bison nació muy enfermo nadie se ocupó en curarlo y lo abandonaron a su suerte teóricamente lo iban a dejar morir pero este sobrevivió y junto con Gen eran ladrones pero al Gen al ver la excesiva maldad de Bison se retiró y formó un clan de pandillas justicieras llamada la telaraña con el que se encargaban de vigilar las calles pero Bison se convirtió en un Mafioso muy poderoso formando la organización criminal de la Shadaloo. Para ser más poderoso tuvo que matar a su esposa y traspasar toda su bondad en su hija Rose la cual es su punto débil a quien el ama y da todo por ella. En esta trama Bison tiene a Balrog como su brazo derecho y Vega como un asesino de elite, al final Bison es derrotado por Chun-Li en un combate con la técnica del Kikouken quien se la enseñó Gen en venganza de la muerte de su padre.

Características y semblante 
M. Bison es el antagonista principal en el Street Fighter II: The World Warrior, es un gigantesco dictador que viste un uniforme militar de color rojo burdeos, destacando unas pesadas placas metálicas sobre su espalda, sus antebrazos y sobre sus pies. Una capa de color negro, y un sombrero militar de aspecto parecido al usado por el bloque comunista/soviético, pero con el símbolo de Shadaloo (una calavera con alas en lugar de orejas) al frente.

Para las series Zero/Alpha, M.Bison no tenía pupilas, mas en Street Fighter II y se logra ver unas pupilas de tamaño pequeño. En Street Fighter II y IV y en la serie SVC Chaos: SNK vs. Capcom M. Bison aparece mucho más leve y lanza su capa antes de pelear.

Cabe notar que desde el Street Fighter IV M. Bison deja de ser el antagonista principal, llevándose ese rango su rival de organizaciones criminales Seth.

Ataques especiales 
La Psyco Power de M.Bison/Vega pueden asumir muchas formas.

Principalmente utiliza:

 Psycho Crusher : M.Bison/Vega concentra todo su poder en una esfera de energía, esta envuelve su cuerpo, después el vuela contra su oponente en un movimiento de estilo torpedo.

 Scissor Kick (Knee Press): M.Bison/Vega se lanza contra el oponente con una pirueta, golpeando el adversario con su piernas. (En X-Men vs. Street Fighter y en Marvel Super Heroes vs Street Fighter puede hacerlo en el aire).

 Psycho Ball : Bola de energía de forma esférica.

 Psycho Teleport : Teletransportación al estilo de Dhalsim.

 Psycho Explosion : En Marvel vs Capcom 2, Bison lanza una Psycho Ball que, una vez que hace contácto con el rival, esta crece y quema al enemigo.

 Head Stomp o Head Press: Este ataque se basa en el que Bison salta muy alto y velozmente cayendo parado en la cabeza de su oponente aplastándolo y pisoteándolo con sus botas de metal.

 Somersault Skull Driver: Es la opción alterna después de ejecutar el Head Stomp, esta opción le permite de dar una voltereta y caer nuevamente con un fuerte palmazo en la cabeza

 Devil Reverse: Bison salta veloz y una gran altura es casi similar al Head Stomp a diferencia que da un voltereta desde lo alto derribándolo con un fuerte con un potente manotazo.

 Hell Attack: Consiste en dar múltiples puñetazos en el aire al oponente.

 Bison Warp: Esta técnica es parecida al Psycho Teleport pero con mayor velocidad y más ventaja ante sus adversarios.

Superataques 
 Super Psycho Crusher : es una variante increíblemente potente del "psycho crusher", toma toda la pantalla y solamente En Street Fighter Alpha 3, Capcom vs Snk 2 y SvC: SNK vs. Capcom Chaos puede hacerlo.

 Super Psycho Shot (solo en la serie SF EX) : M.Bison/Vega carga en la palma de su mano la Psycho Power que, teniendo forma de esfera enorme, es lanzada contra el oponente. El tamaño es variable en gusto del jugador. Cuando la esfera llega a su límite, es lanzada.

 Nightmare Knee Press : Este ataque consiste en dos Scissor Kick poderosos, y después llega un resbalon ; en la serie Street Fighter Ex y la serie Capcom vs Snk, el deslizamiento es seguido por tres patadas mientras que Bison está en el aire.

 Heartbreak : Es igual que el "Psycho Crusher" pero M. Bison gira estando en la tripa del oponente y sin quemarlo con llamas lo agarra y después lo lanza en la otra parte del escenario. (solamente en Capcom vs Snk: Millenium Fighter 2001 e Pro).

Ultraataques 
 Psycho Punisher: Al principio es un Head Press, pero después encaja su mano en llamas en el abdomen del oponerte y luego la choca violentamente (al estilo de la técnica del puño de un centímetro) provocando una explosión psíquica saliendo de la espalda del oponente.

 Nightmare Booster: Es un ataque que en principio es una sucesión de dos Knee Press Kick, pues es seguido de un repente Psycho Crusher: M.Bison, atrapando su oponente por algunos segundos, con su Psycho Crusher sube su oponente el aire, pues refuerza su brazos con el Psycho Power y después el oponente cae en el suelo, usa el Psycho Power como vector para aplastarlo con las piernas, cruzando su brazos en la posición más característica de él.

Apariciones

Saga original 
 Street Fighter II: The World Warrior
 Street Fighter II: Champion Edition
 Street Fighter II: Turbo Hyper Fighting
 Super Street Fighter II: The New Challengers
 Super Street Fighter II-X: Grand Master Challengers
 Street Fighter IV
 Super Street Fighter IV
 Street Fighter V

Subsagas 
 Street Fighter Alpha
 Street Fighter Alpha 2
 Street Fighter Alpha 3
 Street Fighter EX Plus Alpha
 Street Fighter EX2 Plus
 Street Fighter EX3

Remakes 
 Super Street Fighter II: Turbo HD Remix
 Hyper Street Fighter II: The Anniversary Edition

Otros juegos 
 Street Fighter: The Movie
 Street Fighter II: The Interactive Movie
 X-Men vs. Street Fighter
 Marvel Super Heroes vs. Street Fighter
 Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes
 Capcom vs. SNK: Millenium Fight 2000
 Capcom vs. SNK 2: Millionaire Fighting 2001
 SVC Chaos: SNK vs. Capcom
 Capcom Fighting Jam (o Capcom Fighting Evolution en los EE. UU.)
 Street Fighter x Tekken
 Project X Zone 2

Otros medios 
 Street Fighter II: The Animated Movie (Street Fighter II Movie en Japón, Street Fighter II: La Película, película de animación).
 Street Fighter: Ultimate Battle (Street Fighter: La Última Batalla, película realizada con actores reales).
 Street Fighter II-V (Street Fighter II-V: La Serie, se produjo en Japón, serie de animación).
 Street Fighter (USA) (serie de animación producida en EE. UU.).
 Wreck-It Ralph (película animada producida por Walt Disney Animation Studios).

Enlaces externos 
 M. Bison en la base de datos de Fighting Zone
 M. Bison en la Wikia de Street Fighter
 M. Bison en Fighters Generation (en inglés)
 M. Bison en Eventhubs (en inglés)
 / Ficha Estratégica de M. Bison
 Ficha de M. Bison en la web oficial de Street Fighter V

Personajes de Street Fighter
Personajes masculinos en videojuegos
Villanos ficticios
Militares ficticios
Conquistadores ficticios
Psicópatas ficticios
Asesinos en serie ficticios
Terroristas ficticios
Dictadores ficticios
Personajes creados por Akira Yasuda
Asesinos en masa ficticios
Generales ficticios